Król Drozdobrody – baśń braci Grimm
 Król Drozdobrody – film z 1984 roku
 Król Drozdobrody – film z 2008 roku